Pohlers ist der Familienname folgender Personen:

 Conny Pohlers (* 1978), deutsche Fußballspielerin
 Dieter Pohlers (1934–1984), deutscher Maler und Grafiker
 Robert Pohlers (* 1994), deutscher Tenor